VII. (7.) Korps bzw. VII. Armeekorps steht unter anderem für folgende militärische Großverbände:

 VII. Armee-Korps (Deutsches Kaiserreich)
 7. Korps (Österreich-Ungarn)
 VII. Armeekorps (Wehrmacht)
 VII. Armeekorps (Preußen)
 VII. Britisches Korps
 VII. US-Korps, von 1951 bis zum 18. März 1992 in Deutschland stationiert
 VII. Korps (Türkei)